Skazani na Shawshank: Cztery pory roku – zbiór opowiadań Stephena Kinga znany też pod alternatywnym tytułem  Cztery pory roku
  Skazani na Shawshank – opowiadanie Stephena Kinga z tego zbioru
  Skazani na Shawshank – film z 1994 roku